Buzura nephelistis är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1897. Buzura nephelistis ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
nephelistis